Алла Грачёва:
 Грачёва, Алла Алексеевна (1924—2001) — советский режиссёр, сценарист и художник мультипликации.
 Грачёва, Алла Васильевна (род. 1935) — советский архитектор.